

Монтклер — місто, штат Каліфорнія
 Монтклер — селище, штат Нью-Джерсі
 Монтклер — переписна місцевість, штат Вірджинія